Diese sortierbare Liste enthält alle Naturschutzgebiete in Baden-Württemberg. Namen und Nummern entsprechen den amtlichen Bezeichnungen.

Gliederung 
In Baden-Württemberg sind 1046 Naturschutzgebiete mit einer Gesamtfläche von 87.663,97 Hektar (ha) ausgewiesen (Stand: 8. Mai 2022). Das entspricht einem Anteil von 2,46 Prozent an der Fläche des Bundeslandes.

13 Schutzgebiete erstrecken sich über zwei Regierungsbezirke. Die Anzahl der Schutzgebiete in Baden-Württemberg ist um diese Mehrfachnennungen korrigiert und entspricht deshalb nicht der Aufsummierung der Anzahlen der Gebiete in den vier Regierungsbezirken.

Die Schutzgebietsnummer teilt sich auf in Regierungsbezirk (1 = Stuttgart, 2 = Karlsruhe, 3 = Freiburg, 4 = Tübingen) und eine fortlaufende Nummer innerhalb des Regierungsbezirks. Die Nummern sind nicht durchgängig belegt.

Liste

Siehe auch 
 Liste der Landschaftsschutzgebiete in Baden-Württemberg
 Liste der Schutzgebiete in Baden-Württemberg
 Liste der FFH-Gebiete in Baden-Württemberg
 Liste der EU-Vogelschutzgebiete in Baden-Württemberg
 Liste der Wasserschutzgebiete in Baden-Württemberg
 Liste der Geotope in Baden-Württemberg

Einzelnachweise

Weblinks 

 Schutzgebietsverzeichnis der LUBW

!Liste der Naturschutzgebiete in BadenWurttemberg
!